Il singolare del torneo di tennis Neumunster Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Arne Thoms che ha battuto in finale Jeff Salzenstein 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Jens Knippschild (quarti di finale)
 Andrei Pavel (semifinali)
 Steve Bryan (secondo turno)

 David Škoch (primo turno)
 Jérôme Golmard (secondo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)
 Stéphane Huet (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Neumunster Challenger 1996